Надежда Петрович (; 1873—1915) — сербская художница.

Биография 
Родилась в 1873 году в Чачаке, в семье Димитрия и Милевы Петрович. Её отец преподавал искусство и литературу, увлекался коллекционированием произведений искусства. Позже он работал сборщиком налогов и писал о живописи. Её мать Милева была учительницей и родственницей известного сербского политика Светозара Милетича. Её младший брат Растко Петрович стал писателем. В 1884 году семья переехала в Белград, где Надежда окончила Высшее женское училище (1891) и стала ученицей художника Джордже Крстича. В 1898 году училась живописи у Антона Ажбе в Мюнхене, затем у Юлиуса Экстера (1901—1903). В 1900 году в Белграде состоялась её персональная выставка. В 1903—1910 годах Петрович работала в Сербии, приняла участие во множестве югославских выставок, имела вторую персональную выставку в Любляне (1910). В 1910—1912 годах участвовала в выставках югославских художников в Риме и Париже. В 1912 году открывает свою школу живописи в Белграде. В том же году Надежда становится сестрой милосердия и принимает участие в балканских, затем и в Первой мировой войнах. В 1915 году, находясь на фронте, заразилась тифом и умерла в Валево.

Творчество 

Творчество Петрович является очень значимым для сербской живописи. Она ввела в сербское искусство тенденции современного ей европейского. За 15 лет деятельности художница прошла от реализма к импрессионизму и фовизму. Петрович использовала яркий и динамичный цвет, во многих её произведениях преобладают ярко-красный и зелёный цвета, ей характерны сильные удары кисти и широкий мазок.

Петрович рисовала портреты и пейзажи, чаще всего из патриотических побуждений выбирая сербские пейзажи и натурщиков-сербов. Её творчество принято делить на четыре периода: первый — мюнхенский период (1898—1903), когда художница обучалась у Ажбе, затем у Экстер; второй — сербский период (1903—1910); третий — парижский период (1910—1912); четвёртый — военный период (1912—1915). Среди пейзажей Петрович есть и отдельные фрагменты, и панорамы. К первому типу относится «Высохшее дерево» (1902), ко второму «Вид в Реснике» (1904) и «Поле диких пионов» (1913). В панорамных пейзажах художница старалась развернуть пространство в ширину полотна.

См. также 
 Мемориальный музей Надежды и Растко Петровичей

Примечания

Источники

Ссылки 
 Биография на сербском

Художники Сербии
Художницы Сербии
Сёстры милосердия Первой мировой войны (Сербия)
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Похороненные на Новом кладбище (Белград)